Aguas Blancas bedeutet

 Aguas Blancas (Iruya), Weiler im Departamento Iruya in der Provinz Salta, Argentinien
 Aguas Blancas (Lavalleja), Ort in Uruguay
 Aguas Blancas (Orán), Stadt im Departamento Orán in der Provinz Salta, Argentinien